Capela de Nossa Senhora das Neves (Bento Gonçalves) — em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil
 Capela de Nossa Senhora das Neves (Funchal) — no Funchal, Ilha da Madeira, Portugal
 Capela de Nossa Senhora das Neves (Salvador) — na Ilha de Maré, em Salvador, Bahia

Desambiguações de templos